Faißt oder Faisst steht für:

 Bankhaus J. Faisst, deutsche Privatbank
 Villa Faißt, Bauwerk in Heilbronn, Baden-Württemberg

Faißt oder Faisst ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Faißt (1821–1878), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Annina Faisst (* 2000), Schweizer Unihockeyspielerin
 Clara Faisst (1872–1948), deutsche Komponistin, Musikpädagogin, Pianistin und Dichterin 
 Henriette Faißt (1831–1902), deutsche Stifterin
 Hugo Faißt (1862–1914), deutscher Stifter
 Immanuel Faißt (1823–1894), deutscher Komponist
 Manuel Faißt (* 1993), deutscher Nordischer Kombinierer
 Melanie Faißt (* 1990), deutsche Skispringerin
 Sebastian Faisst, eigentlicher Name von Separate, deutscher Rapper
 Sebastian Faißt (1988–2009), deutscher Handballspieler
 Verena Faißt (* 1989), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Feißt
 Faist
 Feist